Jan Szafraniec (1363–1433) – biskup kujawsko-pomorski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Jan Szafraniec (ur. 1939) – polityk polski, senator RP, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji